Памятник маршалу Коневу первоначально располагался в Кракове (Польша), однако в 1991 году был демонтирован и вывезен в Россию. После реставрации в городе Кирове памятник маршалу был воздвигнут на новый постамент в центре площади, названной его именем.

Авторы памятника: скульптор Антони Хайдецкий, архитекторы В. И. Борцов и В. И. Кропачев.

Примечания 

Памятники Кирова
Здания и сооружения, построенные в 1995 году в России
Коневу
Перемещённые памятники России
Скульптуры из гранита
XX век в Кировской области
Скульптуры 1995 года